Szwajcaria:
 Lengnau – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Zurzach
 Lengnau – gmina w kantonie Berno, w okręgu Biel/Bienne

Zobacz też:
 Lengau